LFN steht für:
 Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen
 Lingua Franca Nova, moderne Plansprache
 Long File Name, ein erweiterter Standard zur Unterstützung langer Dateinamen auf FAT-Dateisystemen, siehe File Allocation Table#LFN und 8.3#LFN
 Logical File Name und Local File Name der CDC-Betriebssysteme der Computer der Cyber-Serie
 Triangle North Executive Airport (IATA-Code), Flughafen im Franklin County (North Carolina), North Carolina

lfn steht für:
 Lingua Franca Nova (ISO-639-3-Code), moderne Plansprache

LFN